Населението на Бруней през 2018 година е 428 963 души.

Възрастов състав 
(2008)
 0-14 години: 27,2% (мъже 53 400 / жени 50 333)
 15-64 години: 69,6% (мъже 132 895 / жени 132 391)
 над 65 години: 3,2% (мъже 5927 / жени 6425)
(2009)
 0-14 години: 26,6% (мъже 53 282 / жени 50 141)
 15-64 години: 70,1% (мъже 135 640 / жени 136 292)
 над 65 години: 3,3% (мъже 6199 / жени 6636)

Естествен прираст

Етнически състав 
(2011)
 65,7 % – малайци
 10,3 % – китайци
 24% – други

Езици 
 малайски
 английски
 китайски

Религия 
(2016)
 81% – мюсюлмани
 7% – будисти
 7% – християни
 5% – атеисти и други

Език 
Официален език е малайският.

Външни препратки 

География на Бруней
Бруней
Бруней